Хуа́н А́йра (; 23 июня 1911, Куба — 26 октября 2008) — кубинский футболист, вратарь, участник чемпионата мира 1938 года.

Карьера

Клубная 
Хуан Айра играл за кубинский клуб «Сентро Гальего».

В сборной 
В составе национальной сборной он принял участие в чемпионате мира 1938 года. На поле вышел в одном матче – переигровке 1/8 финала с румынами. В других матчах турнира ворота вместо него защищал Бенито Карвахалес.

Итого: 1 матч / 1 пропущенный гол; 1 победа, 0 ничьих, 0 поражений.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Worldfootball.net
 Профиль на сайте Ceroacero

Футболисты Кубы
Игроки ФК «Сентро Гальего»
Игроки сборной Кубы по футболу